Анна фон Брауншвайг-Волфенбютел () може да се отнася за:
 Анна фон Брауншвайг-Волфенбютел (1390 – 1432), чрез женитба херцогиня на Горна Австрия и графиня на Тирол
 Анна фон Брауншвайг-Волфенбютел (1460 – 1520), чрез женитба ландграфиня на Хесен
 Анна Августа фон Брауншвайг-Волфенбютел (1612 – 1673), чрез женитба княгиня на Насау-Диленбург
 Анна София фон Брауншвайг-Волфенбютел (1659 – 1742), чрез женитба маркграфиня на Баден-Дурлах
 Анна Амалия фон Брауншвайг-Волфенбютел (1739 – 1807), чрез женитба херцогиня на Саксония-Ваймар-Айзенах

Други 
 Анна фон Брауншвайг-Люнебург (1502 – 1568), чрез женитба херцогиня на Померания